A New York Islanders egy profi jégkorongcsapat, mely az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben játszik.

Csapatrekordok

Alapszakasz

Alapszakasz mérkőzés

Egyéni rekordok

Karrier

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Szezon

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Mérkőzés

Források
Összes kapus statisztika

Rekord